Cytota o Cytobiota es un grupo taxonómico biológico que incluye a toda la vida celular y que tiene un rango superior al de los dominios, por lo que puede considerarse un superdominio, imperio o serie. Incluye todos los individuos cuya unidad base es la célula, es decir a todos los seres eucariotas y procariotas, y se contrapone a Acytota de los seres no celulares como los virus.

Sin embargo, esta denominación no tiene mayor reconocimiento, debido a que según la teoría celular, muchos consideran que sólo los seres celulares pueden considerarse seres vivos, y se usan otros términos como Biota o Vitae. Actualmente se considera que virus y agentes subvirales como los viroides no son seres vivos por el hecho de no poseer metabolismo y no poder replicarse de manera autónoma. Además tampoco podrían incluirse en el árbol de la vida porque no tienen ribosomas, les falta un ácido nucleico, sus genes se mezclan con las de las células y porque tienen múltiples orígenes evolutivos.

Por todo ello pueden hallarse dos conceptos de vida totalmente diferentes: el "amplio" que incluye a los virus y el "celular" que asume la teoría celular anteriormente dicha. Bajo este punto de vista, el organismo ancestral no debería llamarse Último antepasado común universal, sino "Último antepasado celular", porque el antepasado universal sería aún más antiguo e incluiría a los seres acelulares primigenios, probablemente cadenas de ARN o ADN autoreplicantes ancestrales de los virus, los cuales estarían agrupados en el superdominio Acytota.La posible aunque controvertida agrupación de los organismos celulares celulares (Cytota) con los Nanobios (Protobiontes vivientes?) y virus gigantes (Nucleocytoviricota), dos grupos considerados acelulares, podrían dar lugar a la formación de otro grupo (Cytotamorpha), aunque si es que los Nanobios y Girus quedasen excluidos, entonces Cytota y Cytotamorpha serían sinónimos por lo menos en representantes vivos.

En 2012 se llevó a cabo el descubrimiento de un organismo unicelular Parakaryon myojinensis que no encaja en ninguno de los tres dominios existentes. Presenta núcleo como los eucariotas, pero carece de muchos rasgos que distinguen a las células eucariotas y el material genético esta almacenado en filamentos como las bacterias y no en cromosomas lineales. No posee flagelos y posee una pared celular compuesta de peptidoglucanos como las bacterias y su modo de nutrición es osmotrofa. Por ello algunos autores han propuesto que conforme su propio dominio celular Parakaryota, mientras que otros han sugerido que puede ser un organismo intermediario entre eucariotas y procariotas. Su relación filogenética con los otros organismos celulares es difícil de precisar porque su genoma no ha podido ser secuenciado y sólo se ha encontrado un espécimen.

Véase también 
 Biota (taxonomía)
 Acytota

Referencias